Orrible é uma sitcom da televisão Britânica produzida pela BBC. Transmitida em 2001, foi escrita e dirigida por Johnny Vaughan. Vaughan faz o papel de um motorista de táxi folião e pequeno meliante em Acton (oeste de London). Apesar da confiança da BBC e de uma intensa promoção, esta série foi fortemente criticada pelos críticos pelo guião e pelo desempenho artístico de Vaughan. A série conseguiu resultados muito fracos e só existiu durante uma temporada, nunca tendo sido repetida na BBC. "Na verdade, era uma borrada" disse Vaughan numa entrevista em 2004 ao The Stage. James Buckley iniciou a sua carreira como ator fazendo de filho do Sean (e neto do Paul) no sexto episódio de Two Men and a Bastard.
Em 2017, Vaughan propôs à BBC a repetição da série através da BBC Four ou do canal on-line BBC Three para festejar o 15º Aniversário, tanto pela sua ironia como para ganhar potencialmente novo reconhecimento. A BBC não aceitou a sugestão de Vaughan.

Elenco 

 Johnny Vaughan - Paul Clark
 Ricky Grover - Sean

 Angel Coulby - Shiv Clark
 Di Botcher - Di Clark

 Lee Oakes - Lee
 William Boyde - Tim

 Clint Dyer - Noel

Ligações externas 

 
 

Sitcoms